Zaveno (; ) ou Zagenes () de Manziquerta ou de Manazquerta () foi o católico da Igreja Apostólica Armênia de 377 a 381.

Vida 

Zaveno pertence à segunda família eclesial armênia (a primeira sendo de Gregório, o Iluminador), que descendia do bispo Albiano de Manziquerta: era, de fato, parente de seu antecessor . Torna-se católico à morte deste último em 377, e ocupa a posição até 381; seu irmão Asparuces lhe sucede.

Ver também

Bibliografia 

 

 

 

 

Armênios do século IV
Católicos de todos os armênios
Família albiânida